El Masters de Montecarlo 2016, també conegut com a Monte-Carlo Rolex Masters 2016, és un esdeveniment tennístic disputat a l'aire lliure en terra batuda que pertany a la categoria ATP World Tour Masters 1000 de l'ATP. La 110a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 17 d'abril del 2016 al Monte Carlo Country Club de Ròcabruna Caup Martin, França, prop de Montecarlo a Mònaco.

El tennista manacorí Rafael Nadal va reconquerir el títol de Montecarlo després d'haver-lo guanyat en vuit ocasions consecutives (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Aquest fou el segon torneig que Nadal guanyava en nou ocasions junt amb el Roland Garros. Aquest representà el 28è títol de categoria Masters que guanyava en la seva carrera i que li va permetre empatar amb Novak Đoković, qui l'havia superat unes setmanes abans. La parella francesa formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut va guanyar el tercer títol de la temporada, els tres torneigs de categoria Masters disputats fins al moment.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016